Macropelopia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av August Friedrich Thienemann 1916. Macropelopia ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjädermyggor
Macropelopia